Allan Okello – calciatore ugandese
 Bazilio Olara-Okello – politico e generale ugandese
 Henry Oryem Okello – avvocato e politico ugandese
 Jean Baptiste Okello – ex ostacolista e velocista ugandese
 Noble Okello – calciatore canadese
 Tito Okello – politico e generale ugandese